La Creu de terme del Pedró del camí de la Bovera és una creu de terme de Guimerà (Urgell) inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
És una columna monolítica sostinguda per un simple basament quadrangular i coronada per una capelleta de pedra tallada semicircular protegida per una reixa de ferro forjat. En aquest pilar llis i arrodonit en el seu interior allotja una reproducció de la Mare de Déu de la Bovera.

Aquesta creu de pedró estava situada al camí d'anada a la Bovera com pas de pelegrinatge del camí al santuari per tal de fer una parada inicial per orar. Tot el camí de Guimerà cap al santuari de la Bovera es troba senyalitzat mitjançant creus de terme o la mateixa creu del pedró.

Referències 

Patrimoni monumental de Guimerà
Creus de terme de l'Urgell